R 170 steht für:

 Mercedes-Benz R 170, einen zweisitzigen Roadster von Mercedes-Benz

R170 steht für:

 Das Kältemittel Ethan, eine chemische Verbindung

Abkürzung